

Geografia 
Canada
 Wedgewood – villaggio dell'Alberta
 Wedgewood – località della Nuova Scozia
 Wedgewood Heights – quartiere di Edmonton
 Wedgewood Park – quartiere di Saint John's

Stati Uniti d'America
 Wedgewood – census-designated place della Carolina del Sud

Turismo 
 Wedgewood Village Amusement Park – parco di divertimento dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Wedgwood (disambigua)